Чемпионат России по фигурному катанию 2008 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2007/2008 года, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На Чемпионате 2008 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Чемпионат прошёл с 3 по 7 января 2008 года в Ледовом дворце города Санкт-Петербурга.

Расписание соревнований 
 3 января, Четверг — день приезда
 16:00 Совещание Главной Судейской Коллегии
 17:00 Совещание и Жеребьёвка Судей
 19:00 Жеребьевка стартовых номеров участников Чемпионата
 4 января, Пятница
 15:00 — 16:15 Обязательный танец
 16:45 — 17:10 Открытие соревнований
 17:30 — 19:45 Женщины, короткая программа
 20:00 — 22:30 Мужчины, короткая программа
 5 января, Суббота
 15:30 — 16:45 Оригинальный танец
 17:00 — 18:45 Парное катание, короткая программа
 19:00 — 21:30 Женщины, произвольная программа
 6 января, Воскресенье
 15:30 — 17:00 Произвольный танец
 17:15 — 19:15 Парное катание, произвольная программа
 19:30 — 22:30 Мужчины, произвольная программа
 7 января, Понедельник
 14:00 — 14:30 Награждение победителей и призёров соревнований
 14:45 — 17:15 Показательные выступления

Примечания 
 Чемпионы России 2007 года в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин не участвовали в чемпионате из-за обострившейся травмы партнера.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2008

Чемпионаты России по фигурному катанию
2008 год в фигурном катании
Россия
Фигурное катание в сезоне 2007/2008